El término sedentarismo puede hacer referencia:

 En estudios antropológicos, al sedentarismo, lo relativo a las comunidades humanas que, al contrario de los nómadas, se asientan en un territorio determinado.
 En la vida cotidiana, al sedentarismo, un estilo de vida que se caracteriza por la ausencia casi total de ejercicio físico.
 En zoología, Sedentaria es un grupo de gusanos anélidos.
 En ornitología, ave sedentaria.